Watauga Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Watauga Township (North Carolina)
 Watauga Township (South Dakota)